|}

Die L3 ist eine U-Bahn-Linie der Metro Barcelona.

Streckenverlauf 

Die Linie hat 26 Stationen, von denen sich alle im Tunnel befinden. Die Streckenlänge beträgt 17,8 Kilometer. Die Linie verläuft von der Station Zona Universitària, im westlich gelegenen Stadtbezirk Les Corts, über die Innenstadt bis in den nördlichen Stadtbezirk Nou Barris. Aufgrund ihrer Farbe in den Liniennetzen wird sie auch als „Línia verda“ („Grüne Linie“) bezeichnet.

Geschichte 

Eröffnet wurde der erste Abschnitt der Strecke 1924 (zwischen den Stationen Catalunya und Lesseps). Jährlich benutzen etwa 80,8 Millionen Passagiere (Stand: 2016) die klimatisierten Wagen der L3, was sie zur am drittmeisten frequentierten Linie im Metronetz macht. Eine Fahrt von Endpunkt zu Endpunkt dauert etwa 30 Minuten.

Einzelnachweise 

Metro Barcelona
Barcelona